

Biografia 
Nato a Placanica (RC) il 29 febbraio del 1904, lasciò il suo paese poco più che ragazzino col sogno di diventare maestro d'orchestra. Ancora adolescente intraprende gli studi musicali al liceo  "F. Cilea" di Reggio Calabria, applicandosi con particolare interesse al clarinetto, al violino e al pianoforte.. Nel 1926 è primo clarinetto e vicemaestro della Banda Presidiaria di Bengasi, in Cirenaica.A Milano perfezionò i suoi studi sotto la guida di maestri illustri quali Pozzoli, Pedroni, e Lizzi. Nel 1936 vinse il concorso per Maestro titolare della Banda dell'8º reggimento Fanteria, all'epoca una delle Bande militari più prestigiose. Divenne famoso in tutto il mondo con la sua musica, grazie anche alla sua collaborazione con la RAI ed altri grandi compositori. Le sue canzoni furono spesso tra le finaliste ai Festival della Canzone di Napoli, Viareggio, Torino, Trieste e San Remo. Tra i 150 pezzi di musica sinfonica, bandistica, brillante e sacra molti pezzi li dedicherà alla sua terra d'origine.
Fu nominato Cavaliere Ufficiale dell'Ordine della Repubblica Italiana per alti valori artistici.
L'’Amministrazione Comunale di Placanica ha allestito nel centro storico una sala-museo in cui sono conservati il pianoforte, gli spartiti, i libri, i riconoscimenti artistici di questo musicista di Placanica, che morì ultranovantenne a Monza (Mb) il 14 maggio del 1999.

Onorificenze
 Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana